Биха́рские языки (биха́рский язык, биха́ри) — название западной группы восточных индоарийских языков, распространенных в индийском штате Бихар и соседних районах. На входящих в эту группу языках майтхили и бходжпури говорят также в Непале (до 20 % населения).

К бихарским языкам относятся:

 Ангика (700 000 носителей)
 Бходжпури (29 384 562 носителей)
 Кудмали (37 000 носителей)
 Магахи (11 362 000 носителей)
 Майтхили (от 13,5 млн. до 33,9 млн. носителей)
 Панчпарганья (274 000 носителей)
 Садри (1 965 000 носителей)
 Карибский хиндустани (Сарнами хиндустани) (150 000 носителей)
 Сураджпури (273 000 носителей)
 Ваджика (500 000 носителей)

Ссылки 
 Бихари на сайте SIL
 Фразы на языках ангика, бходжпури и майтхили

Индоарийские языки
Языки Индии